Пералехос (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 35 км². Население — 79 человек (на 2009 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página Web de Peralejos
 CAI Aragón-Peralejos 
 Foro de Peralejos 

Муниципалитеты Теруэля